Chatsworth kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Chatsworth, Queensland, ort i Australien,

Storbritannien 

 Chatsworth, Derbyshire, civil parish i England,
 Chatsworth House, egendom tillhörande hertigen av Devonshire

USA 

 Chatsworth, Georgia, countyhuvudort, Murray County, 
 Chatsworth, Illinois, Livingston County, 
 Chatsworth, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade USAförgreningar